Валентин Устинов:
 Устинов, Валентин Алексеевич (1926—1987) — советский историк-клиометрист.
 Устинов, Валентин Алексеевич (1938—2015) — российский поэт.
 Устинов, Валентин Семёнович (1931—2010) — инженер-металлург, доктор технических наук, трижды лауреат государственных премий.